В этом списке в алфавитном порядке представлены военачальники германской армии, которые в период Первой мировой войны (1914—1918 годов) командовали армиями.

В мирное время организационная структура германских вооружённых сил базировалась вокруг «Армейского инспекторства» (), армейского корпуса (), дивизии и полка. В военное время, штат Армейского инспекторства сформировал полевые армейские командования, которые управляли корпусами и подчинёнными единицами. После начала войны из армейских инспекторств были сформированы восемь армий, а главы инспекторств стали командующими армиями.

Из сорока военачальников, командовавших немецкими армиями в Первой мировой войне на момент начала боевых действий: 15 командовали корпусами, 7 являлись генерал-инспекторами армейских инспекций, 5 находились в отставке, 4 командовали пехотными дивизиями, 2 занимали пост военного министра германских государств (Пруссия и Саксония), 2 занимали пост губернатора, 1 занимал «адъютантскую» должность, 1 занимал штабную должность, 1 находился на преподавательской работе в Военной академии, 1 находился в резерве, 1 был болен и находился на излечении.

На момент окончания боевых действий (11 ноября 1918 года) из сорока командующих немецкими армиями: 12 командовали армиями, 6 командовали группой армий, 6 находились в резерве, 5 являлись командующими оккупационными войсками на занятых германской армией территориях, 3 командовали иными армейскими соединениями, 1 занимал пост начальника Генерального штаба, 1 работал в военном министерстве Баварии, 1 командовал корпусом, 1 занимал пост губернатора, 1 занимал «адъютантскую» должность, 1 умер в отставке, 1 покончил жизнь самоубийством, 1 погиб в результате теракта.

В ходе войны на пост командующего армией назначались разные военачальники. Умершие и погибшие в ходе войны военачальники выделены .

Командующие армиями

Примечания

См. также 
 Германия в Первой мировой войне

Ссылки 
 Германская армия и государство в начале XX в.

Военачальники Германии
Первая мировая война
Списки военных деятелей
Списки персоналий Германии